Die Opština Odžaci ist eine Opština im Okrug Zapadna Bačka, Vojvodina, Serbien mit 21.343 Einwohnern bei der Volkszählung 2011. Verwaltungssitz ist Odžaci.

Orte der Gemeinde 
Nachfolgend sind die Orte der Gemeinde mit ihren serbischen, ungarischen und (soweit vorhanden) deutschen Namen aufgelistet:

Gemeinde in Serbien